Folgend die Ergebnisse und Platzierungen bei den British Commonwealth Games 1974 im Dameneinzel im Badminton.

Ergebnisse

Endstand

Weblinks 
 Medaillengewinner der Commonwealth Games

1974
Badminton
Commonwealth Games 1974
Commonwealth Games 1974
Commonwealth Games 1974